Daphnandra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Daphnandra ingår i familjen Atherospermataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Daphnandra